Erf (gebied), het gebied rond een huis
 Erf (verkeerswetgeving), een woonerf
 ERF, een vrachtwagenmerk
 Erf, een errorfunctie